Штеффі Граф була чинною чемпіонкою, але не змогла захистити свій титул, оскільки в півфіналі її перемогла Зіна Гаррісон. Вперше, починаючи з Відкритого чемпіонату США 1986 Граф не змогла потрапити до фіналу турнірів Великого шолома, таким чином перервалась серія із 13 фіналів.

Мартіна Навратілова виграла титул, у фіналі перемігши Гаррісон з рахунком 6–4, 6–1. Це була восьма перемога Навратілової на Вімблдоні, а також 18-та і остання на турнірах Великого шолома загалом. Поділивши за цим показником з Кріс Еверт тогочасний рекорд Відкритої ери.

Сіяні гравчині 

  Штеффі Граф (півфінал)
  Мартіна Навратілова (переможниця)
  Моніка Селеш (чвертьфінал)
  Габріела Сабатіні (півфінал)
  Зіна Гаррісон (фінал)
  Аранча Санчес Вікаріо (1 коло)
  Катарина Малеєва (чвертьфінал)
  Мануела Малєєва-Франьєре (1 коло)
  Мері Джо Фернандес (знялася)
  Гелена Сукова (4 коло)
  Наташа Звєрєва (чвертьфінал)
  Дженніфер Капріаті (4 коло)
  Яна Новотна (чвертьфінал)
  Юдіт Візнер (4 коло)
  Розалін Феербенк (2 коло)
  Барбара Паулюс (1 коло)

Мері Джо Фернандес знялась через травму коліна. У сітці її замінила щасливий лузер Анна Айвен.

Кваліфікація

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Секція 3

Секція 4

Нижня половина

Секція 5

Секція 6

Секція 7

Секція 8

Примітки

Посилання 

Вімблдонський турнір